Святополк-Четвертинский — фамилия, имеет женскую форму .

 Святополк-Четвертинские— литовско-украинский (позднее польский) княжеский род, который традиционно считался происходящим от Рюрика. Фамилия образована от вотчины Четвертня на Волыни.

Персоналии 
 
 Святополк-Четвертинский, Григорий (ум. 1651) — военный и государственный деятель Речи Посполитой, подкоморий Луцкий.
 Святополк-Четвертинский, Григорий Захарович (в монашестве Гедеон; ?—1690) — православный митрополит Киевский, Галицкий и Малыя Руси.
 Святополк-Четвертинский, Дмитрий (1777—1859) — польский дворянин и общественный деятель, маршалок Заславского повята на Волыни.
 Святополк-Четвертинский, Захарий Григорьевич (?—1649) — военный и государственный деятель Речи Посполитой, староста ратиборский, подсудок луцкий, ротмистр коронных войск.
 Святополк-Четвертинский, Илья Стефанович (1606—1640) — украинский шляхтич, военный, православный.
 Святополк-Четвертинский, Михаил Александр (1741—1796) — ротмистр народовой кавалерии, староста тушинский и житомирский. 
 Святополк-Четвертинский, Николай Стефанович (ум. 1659) — русский магнат, каштелян минский, военный и государственный деятель Речи Посполитой.
 Святополк-Четвертинский, Северин Франтишек (1873—1945) — польский политик. Член Государственной думы I созыва от Седлецкой губернии и польского коло.
 Святополк-Четвертинский, Сергей Вячеславович (в монашестве Сильвестр; ?—1728) — епископ Русской православной церкви, епископ Мстиславский, Оршанский и Могилёвский.
 Святополк-Четвертинский, Стефан (ок. 1575—1655) — русский магнат, военный и государственный деятель Речи Посполитой, хорунжий брацлавский, подкоморий брацлавский, полковник коронных войск. 
 Святополк-Четвертинский, Януш Томаш (1743—1813) — польский дворянин, камергер королевский, подкоморий королевский, каштелян черниговский.



См. также 
 Четвертинский